Зимовка — посёлок в Койгородском районе Республики Коми.

История 
Первое поселение, на месте нынешнего, возникло после 1918 года, с 1926 года упоминается как станция Зимовка в Гривенском сельском совете (1 двор, 1 житель).
 
В 1956 году — зимовье Зимовка. Здесь останавливались на ночлег все, кто шёл пешком по бездорожью в Сыктывкар или сёла по городскому тракту.

В июне 1958 года прибыли первые поселенцы, четыре семьи: Кармановы, Истомины, Эрфурт, Майбуровы. Они жили в палатках и на чердаке избушки, начав валить лес на том месте, где сейчас вырос посёлок.

В 1958 году образовался лесопункт. Одновременно со строительством посёлка велась вручную валка и сплав плотами по реке Сысоле. С приходом техники и укладкой дорог, началось строительство нижнего склада, раскряжёвка леса на сортименты и вывоз в Сыктывкар на ЛПК.

Примечания

Ссылки 
 Новости посёлка Зимовка

Населённые пункты Койгородского района